La ferrovia Zollino-Gallipoli è una linea ferroviaria pugliese, gestita dalle Ferrovie del Sud Est (FSE).
La linea è in realtà una tratta che fa parte della Linea 5 FSE Lecce-Gallipoli.

Storia 

La linea fu prevista dalla legge Baccarini del 1879, allo scopo di unire la città portuale di Gallipoli alla rete ferroviaria nazionale. La linea fu attivata nel 1884–85.

Inizialmente era gestita dalle Strade Ferrate Meridionali, che la gestirono come parte della Rete Adriatica; la linea passò alle Ferrovie dello Stato nel 1906, in seguito al riscatto delle linee SFM.

Nel 1933 fu ceduta dalle FS alle neocostituite Ferrovie del Sud Est (FSE).

Caratteristiche

Percorso

Note

Voci correlate 
 Ferrovie del Sud Est

Altri progetti 

Zollino-Gallipoli